ASE est un sigle pouvant faire référence à :

 Agence spatiale européenne, une agence spatiale intergouvernementale ;
 Association of Space Explorers (en français, Association des explorateurs de l'espace), une association dont les membres sont exclusivement composés de personnes ayant volé dans l'espace ;
 Aide sociale à l'enfance, une politique sociale menée en France dans le cadre de l'action sociale ;
 Agence de stimulation économique, une société anonyme publique belge ayant pour mission de coordonner des projets économiques en Wallonie ;
 , au Royaume-Uni ;
 Adaptive Server Enterprise, une base de données de la société Sybase ;
 Association des sommeliers d’Europe, une association pour la promotion du métier de sommelier ;
 Asie du Sud-Est, région du monde comportant le Vietnam, le Laos, le Cambodge, La Thaïlande et le Myanmar (Birmanie).